A zöld, a bíbor és a fekete, 1982-es P. Box-dal
 A zöld, a bíbor és a fekete, 1995-ös válogatásalbum